Une laminaire est une algue formant de longs rubans.
Un écoulement laminaire est un écoulement régulier d'un fluide, où toutes les couches suivent des trajectoires parallèles, diminuant ainsi les résistances. C'est le contraire d'un écoulement turbulent.
 Un débitage laminaire est un type de productions de lames en pierre taillée.